Викентьевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Викентьевка — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Викентьевка — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.

См. также 
 Викентиевка